Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2018 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 30. September 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Peking